Darwāzkay (persiska: دروازکی) är en ort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Konar, i den östra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Kabul. Darwāzkay ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Darwāzkay är mycket bergig, och sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är Asōr Ghar,  meter över havet,  kilometer nordväst om Darwāzkay. Närmaste större samhälle är Asadābād,  kilometer sydost om Darwāzkay. 

Omgivningarna runt Darwāzkay är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Darwāzkay är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Konar (provins)